Le Championnat du monde de squash masculin 2008 est l'édition 2008 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule au National Squash Centre  à Manchester du 11 au 19 octobre 2008. Ramy Ashour remporte son premier titre mondial face à son compatriote Karim Darwish en finale dans la première finale 100% égyptienne de l'histoire.

Dotation et points 
En 2008, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableaux et résultats

Tableau final

Premiers tours - moitié supérieure

Première partie

Deuxième partie

Premiers tours - moitié inférieure

Troisième partie

Quatrième partie

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 2008

2008
Squash masculin
Squash masculin 2008
Monde masculin 2008
Monde masculin
Sport en Angleterre en 2008
Sport en octobre 2008